Dowding ist der Familienname der folgenden Personen:

 Charles Dowding (* vor 1955), englischer Geograph, Gärtner und Buchautor
 Gina Dowding (* 1962), britische Politikerin (GPEW), MdEP 
 Hugh Dowding, 1. Baron Dowding (1882–1970), britischer Offizier
 Leilani Dowding (* 1980), britisches Model und Schauspielerin 

siehe auch
 Dowding-System